Die Open Capfinances Rouen Métropole 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Rouen. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 17. bis 23. Oktober 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Capfinances Rouen Métropole 2022 fand am 16. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Rouen